Па́вел Ка́рпов:
 Карпов, Павел Алексеевич (1924—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Карпов, Павел Антонович (род. 2000) — российский игрок в мини-футбол.
 Карпов, Павел Иванович (1873—1932) — русский и советский психиатр.